Schneemühle ist der Ortsname von

 Schneemühle (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schneemühle (Pilsach), Ortsteil der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern